Сезон ФК «Кривбас» 2022—2023 - 3-й за ліком сезон відродженого криворізького футбольного клубу «Кривбас» та перший у найвищому дивізіоні чемпіонату України. Якщо вести відлік від першого заснування клубу, то це 25-ий сезон у чемпіонатах України та 22-ий у найвищому дивізіоні чемпіонату України.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}
Станом на: 18 березня 2023

Сухі матчі 

Станом на: 18 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023

Примітки 

Кривбас
Сезони ФК «Кривбас»